Igor Maslennikov (russisk: И́горь Фёдорович Ма́сленников) (født den 26. oktober 1931 i Nisjnij Novgorod i Sovjetunionen, død den 17. september 2022 i Sankt Petersborg, Rusland) var en russisk/sovjetisk filminstruktør og manuskriptforfatter.

Filmografi 
 Litjnaja zjizn Kuzjajeva Valentina (Личная жизнь Кузяева Валентина, 1967)
 Zavtra, tretjego aprelja... (Завтра, третьего апреля…, 1969)
 Gonsjjiki (Гонщики, 1972)
 Sentimentalnyj roman (Сентиментальный роман, 1977)
 Sjerlok Kholms i doktor Vatson (Шерлок Холмс и доктор Ватсон, 1979)
 Prikljutjenija Sjerloka Kholmsa i doktora Vatsona (Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, 1980)
 Prikljutjenija Sjerloka Kholmsa i doktora Vatsona: Sobaka Baskervilej (Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей, 1981)
 Pikovaja dama (Пиковая дама, 1982)
 Prikljutjenija Sjerloka Kholmsa i doktora Vatsona: Sokrovisjja Agry (Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры, 1983)
 Zimnjaja visjnja (Зимняя вишня, 1985)
 Prikljutjenija Sjerloka Kholmsa i doktora Vatsona: Dvadtsatyj vek natjinajetsja (Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается, 1986)

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Filminstruktører fra Sovjetunionen